Тю́нер ( от  «настраивать»):
 Тюнер — радиоприёмник какого-либо специального назначения либо высококачественный стереофонический приёмник (устар.)

 Тюнер — несамостоятельное радиоприёмное устройство, входящее в качестве функционального узла в какое-нибудь радиоэлектронное средство: 
 встраиваемое в приёмные устройства (телевизор, радиоприёмник, ресивер цифрового или спутникового телевидения), либо ПК (плата расширения): см. ,
 либо конструктивно законченное устройство:
 ТВ-тюнер —  для приёма телевизионного сигнала и последующего вывода его на компьютере, отдельном мониторе или телевизоре;
 Тюнер (аудиотехника) — радиоприёмное устройство, входящее в комплект какого-либо  (напр., усилителя, AV-ресивера): FM-тюнер, AM/FM-тюнер.
 Антенный тюнер — антенное согласующее устройство

 Тюнер в музыке — устройство или компьютерная программа для настройки музыкальных инструментов на нужную высоту звука путём сравнения датчиками звука от инструмента с неким эталонным.

 Tuner — одноимённые мини- и студийный альбомы (2004) группы «Ёлочные игрушки», включающие в себя также одноимённый трек.